Vendetta kan syfta på: 

 Vendetta – en vedergällning som släktingar till en dräpt person egenmäktigt utövar, se blodshämnd
 Vendetta (gitarr) – gitarr designad av Dean Guitars

Film och TV 
 Vendetta (film, 1950) – amerikanskt drama producerad av Howard Hughes
 Vendetta (film, 1995) – svensk actionfilm med Stefan Sauk i rollen som Carl Hamilton
 Vendetta (film, 1999) – amerikansk film i regi av Paul Schrader
 Vendetta (film, 2013) – brittisk film i regi av Stephen Reynolds
 Vendetta (film, 2015) – amerikansk film i regi av Jen och Sylvia Soska
 Vendetta (miniserie) – miniserie från 1996 baserad på romanen
 Vendetta (TV-film) – amerikansk TV-film från 1999 med Christopher Walken
 V for Vendetta – brittisk tecknad serie från 1980-talet
 V för Vendetta (film) – amerikansk långfilm från 2006 baserad på serien
 Vendetta – ett avsnitt av Batman: The Animated Series, se Lista över avsnitt av Batman: The Animated Series

Litteratur 
 Vendetta (roman, 1991) – en roman av Jan Guillou
 Vendetta! – en roman av Marie Corelli

Musik

Album 
 Vendetta (Celesty album) – ett album av Celesty
 Vendetta (Zemfira album) – ett album av Zemfira

Artister 
 Vendetta (tysk musikgrupp) – en musikgrupp

Sånger 
 Vendetta (låt av Yung Lean) – en låt från 2017 av Yung Lean
Vendetta (låt av Slipknot) – låt på All Hope Is Gone av Slipknot
 V for Vendetta (låt av Veronica Maggio) – en låt på Veronica Maggios andra studioalbum Och vinnaren är…
 V for My Vendetta (låt av Alter.) - en låt på Alter.s andra album ALTERX01 (Mixtape)

Spel 
 Vendetta (spel) – ett arkadspel från 1991 av Konami